Njorjoektjaj (plaats), een dorp in de oeloes Soentarski van de Russische autonome republiek Sacha
 Njorjoektjaj (vlakte), een vlakte in de oeloes Megino-Kangalasski van de Russische autonome republiek Sacha